Бачурін Федір Гнатович (1922—1945) — радянський військовик часів Другої світової війни.
 Ілля Бачурін — кінопродюсер.
 Бачурін Борис Олександрович (нар. 1949) — актор театру і кіно.
 Бачурін Василь Іванович (1920—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Бачурін Володимир Павлович (1928—1942) — розвідник.
 Бачурін Денис Дмитрович (нар. 1991) — хокеїст.
 Бачурін Євген Володимирович (1934—2015) — російський бард і художник.